Messier 28 (M28), een object aan de sterrenhemel
 Een voormalige verkeersweg:
 M28 (Joegoslavië)